

Sigle 
 Universidade Lusíada do Porto – università portoghese
 Upper Layer Protocol – protocollo di livello superiore
 Unit in the last place – distanza tra due numeri macchina consecutivi

Codici 
 ULP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Quilpie, Queensland (Australia)